Niemcy:
 Seedorf – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)
 Seedorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Seedorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Szwajcaria:
 Seedorf – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland
 Seedorf – gmina w kantonie Uri

Osoby:
 Clarence Seedorf – holenderski piłkarz

Zobacz też:
 Borgdorf-Seedorf